Thomas Sørensen (født 12. juni 1976 i Fredericia) er en dansk tidligere fodboldmålmand, der sluttede sin karriere i Melbourne City i den australske liga, men havde størstedelen af sin karriere i engelske klubber og nåede 362 Premier League-kampe. Desuden spillede han 101 landskampe for .

Han begyndte sin seniorkarriere i OB, hvor han dog ikke fik kampe, men i stedet blev udlejet til først Vejle og siden Svendborg. Herfra kom han til Sunderland A.F.C. og siden til Aston Villa, inden han i 2008 kom til Stoke City.

Han har spillet 101 A-landskampe og deltaget i fire slutrunder: EM 2000, VM 2002, EM 2004 og VM 2010. Han var oprindeligt udtaget til EM 2012, men en rygskade betød, at han blev valgt fra med mindre end to uger til slutrundens start. I sommeren 2012 valgte han at stoppe på landsholdet.

Thomas Sørensen indstillede sin karriere den 24. juli 2017.

Statistik

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 Spillerprofil på Aston Villa FC's hjemmeside – engelsk

Personer fra Fredericia
Fodboldlandsholdsspillere fra Danmark
Fodboldspillere fra Odense Boldklub
Fodboldspillere fra Vejle Boldklub
Fodboldspillere fra Sunderland A.F.C.
Fodboldspillere fra Aston Villa F.C.
Fodboldspillere fra Stoke City F.C.
Fodboldspillere fra Svendborg fB
Fodboldspillere fra Melbourne City FC
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2000
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2002
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2004
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2010